Shibushi est une ville de la préfecture de Kagoshima, au Japon.
 Le shibushi, ou kibouki,  langue malayo-polynésienne est avec le mahorais, langue bantoue, l'une des deux langues vernaculaires de Mayotte, département d'outre-mer de la France.